Thomas Harris peut se référer à :
 Thomas Harris (1906-1958), joueur de rugby à XV international anglais ;
 Thomas Harris (1940-), écrivain américain ;
 Thomas Maxwell Harris (1903-1983) paléobotaniste britannique.